Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1935.

Setzliste 
Bekannt ist, dass Nelly Adamson und Jadwiga Jędrzejowska an Nr. 1 gesetzt wurden.

Turnierplan

Quelle 
 Tennis und Golf, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen und des Deutschen Tennis-Bundes e.V., 12. Jahrgang (1935), Nr. 22–24

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1935